Ид, ИД:

 ИД — аббревиатура:
 издательский дом
 индивидуальный дозиметр
 исполняющий должность
 исполнительный директор
 Ид — одна из структур в психоанализе, описанная Зигмундом Фрейдом.
 Ид — коммуна в департаменте Алье, регион Овернь (Франция).

См. также 

 Ид аль-Фитр — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан.